Naselja u BiH:
 Papratno (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Papratno (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Donje Papratno (Foča, BiH)
 Gornje Papratno (Foča, BiH)